Садовские — польский дворянский род герба Наленч.

Происхождение 
В книге Бартоша Папроцкого «Гербы польского рыцарства» изданной в 1584 году указывается, что род Садовских герба Наленч — знатный и стародавний род, проживающий в городе Гнезно.

Ещё до 1388 года в деревне Сады, которая относилась к церкви прихода Люсово (Гмина Тарново Подгурне, в Познанском уезде, Великопольское воеводство), проживали Садовские. Однако род находился на грани исчезновения, так как в роду оставалась только одна девушка Мария. Мария вышла замуж за французского рыцаря Винцентия де Напачание (французская фамилия де Фраснэ). В 1418 году Мария родила первенца, сына Матеуша. После этого события Винцентий взял фамилию по названию села Сады — Садовский.

Дети: сыновья Матеуш, Михаил, Ян, Франтишек и дочки София и Анна.

В 1453 году Винцентий Садовский занимал должность познанского каштеляна. Умер в 1454 году.

Потомки Винцентия 
 Станислав Садовский в 1647—1652 годах исполнял обязанности каштеляна;
 Мартин Садовский — подкоморий Гостинский, посол на сейм 1643 года, каштелян Гостинский;
 Войцех Садовский — каморник Познанский в 1778 году;
 Лукаш Садовский — писарь Валецкий в 1778 году.

Примечания

Литература 
 Herby rycerztwa polskiego. Przez Bartosza Paprockiego 1584 W Krakowie 1584 — C. 213
 Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego S.J. Tom VIII w Lipsku 1841 — C. 227—228

Дворянство Речи Посполитой
Шляхетские роды герба Наленч